Дайан Ларсен-Фриман (род. 1946) - американский лингвист . В настоящее время она является почетным профессором в области образования и лингвистики в Мичиганском университете в Анн-Арборе, штат Мичиган.  Прикладная лингвистка, известная своей работой в области овладения вторым языком, английского как второго или иностранного языка, методов преподавания языка, педагогического образования и грамматики английского языка, она известна своей работой над комплексным/динамическим системным подходом к развитию второго языка.

Карьера 
Ларсен-Фриман начала свою карьеру в качестве волонтера Корпуса мира, с 1967 по 1969 год преподававшего английский язык в Сабахе, Малайзия, и она заслужила опыт, которым она воспользовалась своим увлечением изучением языка.   Она продолжила обучение в Университете Мичигана, получив докторскую степень по лингвистике в 1975 году. 

Ларсен-Фриман работала на факультете сначала в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, а затем в Высшем институте SIT (английский: SIT Graduate School).  В 2002 году она вернулась в Мичиганский университет, чтобы руководить Институтом английского языка; она также была назначена профессором в Школе образования и на факультете лингвистики. Она вышла на пенсию из Мичиганского университета в 2012 году и занимает заслуженные должности в Институте английского языка и в области образования и лингвистики в Университете Мичигана  а также в Институте магистратуры SIT.  Она продолжает активно работать в своей области и преподает курсы по структуре развития английского и второго языка в качестве приглашенного старшего научного сотрудника в Высшей школе образования Университета Пенсильвании . 

Ларсен-Фриман концентрирует свои исследования на процессе освоения второго языка . Она также исследует грамматику английского языка, которую она рассматривает не только как набор структурных паттернов, но и как важный ресурс для придания смысла и адаптации языка к коммуникативному контексту. Она обнаружила, что теория сложности дает новое понимание языка, его приобретения и его использования. Она видит все три как сложные, нелинейные, динамические процессы. Такая перспектива способствовала ее динамической перспективе языка, которую она применила для преподавания грамматики или «грамматики», как она это называет.     Динамический подход к развитию второго языка также учитывает индивидуальные пути, которые учащиеся намечают к успеху второго языка, и рассматривает преподавание как фундаментальный процесс управления обучением. 

Ларсен-Фриман также была редактором журнала "Language Learning" (Изучение языка) течение пяти лет.

В 1997 году она написала оригинальную статью, в которой предложила применить теорию сложных / динамических систем для изучения овладения вторым языком .  Книга работ в ее честь, Теория сложности и развитие языка (английский: Complexity Theory and Language Development), была опубликована в 2017 году.

Список используемой литературы

книги 

 Larsen-Freeman, D. (Editor) (1980). Discourse Analysis in Second Language Research. Newbury House. ISBN 978-0883771631
 Celce-Murcia, M., & Larsen-Freeman, D. (1983). The Grammar Book: An ESL/EFL Teacher's Course. Newbury House. ISBN 978-0883772904
 Larsen-Freeman, D. (1986). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press. ISBN 978-0194341332
 Larsen-Freeman, D., & Long, M.H. (1991). An Introduction to Second Language Acquisition Research. ISBN 978-0582553774
 Celce-Murcia, M., & Larsen-Freeman, D. (1999). The Grammar Book: An ESL/EFL Teacher’s Course (2nd edition). Heinle & Heinle. ISBN 978-0838447253
 Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching (2nd edition). Oxford University Press. ISBN 978-0194355742
 Larsen-Freeman, D. (Series Director) (2002). Olympic English. Mc-Graw Hill.
 Larsen-Freeman, D. (2003). Teaching Language: From Grammar to Grammaring. Heinle Cengage. ISBN 978-0838466759
 Larsen-Freeman, D., & Cameron, L. (2008). Complex Systems and Applied Linguistics. Oxford University Press. ISBN 978-0194422444
 Larsen-Freeman, D. (Series Director) (2008). Grammar Dimensions: Form, Meaning, and Use (Revised edition). National Geographic Learning.
 Ellis, N.C., & Larsen-Freeman, D. (Editors) (2009). Language as a Complex Adaptive System. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1444334005
 Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). Techniques and Principles in Language Teaching (3rd edition). Oxford University Press. ISBN 978-0194423601
 Larsen-Freeman, D., & Celce-Murcia, M. (2015). The Grammar Book: Form, Meaning and Use for English Language Teachers (3rd edition). National Geographic Learning/Cengage Publishing Company. ISBN 978-1111351861

Главы 

 Larsen-Freeman, D. (2011). Key concepts in language learning and language education. In J. Simpson (Ed.), Routledge Handbook of Applied Linguistics.
 Larsen-Freeman, D. (2011). A complexity theory approach to second language development/acquisition. In D. Atkinson (Ed.), Alternative Approaches to Second Language Acquisition (pp. 48-72). Routledge.
 Larsen-Freeman, D. (2012). Complexity theory. In S. Gass and A. Mackey (Eds.), Handbook of Second Language Acquisition (pp.73−87). Routledge.
 Larsen-Freeman, D. (2012). Grateful for the many learnings from Caleb Gattegno. In The Gattegno Effect: 100 Voices on One of History's Greatest Educators. Educational Solutions, Inc
 Larsen-Freeman, D. (2013). Chaos/Complexity theory for second language acquisition/development. In C. Chapelle (Ed.), Encyclopedia of Applied Linguistics. Malden, MA: Wiley Blackwell.
 Larsen-Freeman, D. (2013). Complexity theory/Dynamic systems theory. In P. Robinson (Ed.), Encyclopedia of Second Language Acquisition. Routledge.
 Larsen-Freeman, D. (2013). Complex, dynamic systems and technemes. In J. Arnold Morgan and T. Murphey (Eds.), Meaningful Action: Earl Stevick’s Influence on Language Teaching. Cambridge University Press, 190−201.
 Larsen-Freeman, D. (2014). Teaching grammar. In M. Celce-Murcia, D. Brinton and M.A. Snow (Eds.), Teaching  English as a Second or Foreign Language (4th ed.) National Geographic Learning/Cengage Learning, 256−270.
 Larsen-Freeman, D. (2014). Another step to be taken: Rethinking the endpoint of the interlanguage continuum. In Z.-H. Han & E. Tarone (Eds.), Interlanguage: Forty Years Later. Amsterdam: John Benjamins, 203−220.
 Larsen-Freeman, D. (2015). Ten Lessons from CDST: What is on offer. In Z. Dörnyei, P. MacIntyre, and A. Henry (Eds.), Motivational Dynamics in Language Learning, Multilingual Matters, 11−19.
 Larsen-Freeman, D. (2015). Complexity theory. In B. VanPatten and J. Williams (Eds.), Theories in Second Language Acquisition. 2nd edition. Routledge, 227−244.
 Larsen-Freeman, D. (2016). A successful union: Linking ELF with CAS. In L. Lopriore and E. Grazzi (Eds.), Intercultural Communication: New Perspectives from ELF (pp. 15-29). Rome: Roma Tres Press.
 Larsen-Freeman, D. (2016). World language teaching: Thinking differently. (with D. J.Tedick). In D. Gitomer and C. Bell (Eds.), Handbook of Research on Teaching. 5th edition. American Educational Research Association, 1335-1387.
 Larsen-Freeman, D. (2016). Complexity and ELF: A matter of nonteleology. In M.-L. Pitzl and R. Osimk-Teasdale, (Eds.), English as a Lingua Franca: Perspectives and prospects. Contributions in Honour of Barbara Seidlhofer (pp. 139−146). De Gruyter Mouton.
 Larsen-Freeman, D. (2017). Complexity theory: The lessons continue. In L. Ortega & Z.-H. Han (Eds.), Complexity Theory and Language Development: In Celebration of Diane Larsen-Freeman (pp. 11−50). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
 Larsen-Freeman, D. (2018). Complexity and ELF. In J. Jenkins, W. Baker and M. Dewey (Eds.), The Routledge Handbook on English as a Lingua Franca (pp. 51−60). Routledge.
 Larsen-Freeman, D., & H. Nguyen. (2018). Task-based language teaching and complexity theory. In M. Ahmadian & M. Del Pilar Garcia Mayo (Eds.), Recent *Larsen-Freeman, D. (2018). Perspectives on Task-based Learning and Teaching. (pp. 167−193). De Gruyter Mouton. doi 10.1515/9781501503399-009
 Larsen-Freeman, D. (2018). Second language acquisition, WE, and language as a complex adaptive system (CAS). In P. De Costa & K. Bolton (Eds.), World Englishes, 37(1) (Special Issue), 80−92. doi: 10.1111/weng.12304
 Larsen-Freeman, D. (2018). Task repetition or tasks iteration? It does make a difference. In M. Bygate (Ed.),  Learning Language Through Task Repetition (pp. 311−329). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
 Larsen-Freeman, D. (2018). Resonances: Second language development and language planning and policy from a complexity theory perspective. In F. Hult, T. Kupisch, & M. Siiner (Eds.), Language Acquisition and Language Policy Planning (pp. 203−217). Springer.
 Larsen-Freeman, D., J. Blommaert, O. García, G. Kress. (2018). Communicating beyond diversity: a bricolage of ideas. In A. Sherris & E. Adami (Eds.), Making Signs, Translanguaging, Ethnographies (pp. 9–29). Bristol: Multilingual Matters.

статьи 

 Larsen-Freeman, D.E. (1975). The acquisition of grammatical morphemes by adult ESL students. TESOL Quarterly, 9(4), 409-419.
 Larsen-Freeman, D. (1985). Overviews of theories of language learning and acquisition. In Issues in English Language Development, National Clearinghouse for Bilingual Education. ERIC: ED273145.
 Larsen-Freeman, D. (1989). Pedagogical descriptions of language: Grammar. Annual Review of Applied Linguistics, 10, 187-195.
 Larsen-Freeman, D. (1991). Second language acquisition research: Staking out the territory. TESOL Quarterly, 25(2), 315-350.
 Larsen-Freeman, D. (1997). Chaos/complexity science and second language acquisition. Applied Linguistics, 18(2), 141-165.
 Larsen-Freeman, D. (2002). Making sense of frequency. Studies in Second Language Acquisition, 24(2), 275-285. 
 Larsen-Freeman, D. (2004). Conversation analysis for second language acquisition? It all depends. The Modern Language Journal, 88(4), 603-607.
 Larsen-Freeman, D. (2006). The emergence of complexity, fluency, and accuracy in the oral and written production of five Chinese learners of English. Applied Linguistics, 27(4), 590-619.
 Ellis, N.C., & Larsen-Freeman, D. (2006). Language emergence: Implications for applied linguistics. Applied Linguistics, 27, 558-589.
 Larsen-Freeman, D. (2007). On the complementarity of chaos/complexity theory and dynamic systems theory in understanding the second language acquisition process. Bilingualism: Language and Cognition, 10(1), 35-37.
 Larsen-Freeman, D., & Freeman, D. (2008). Language moves: The place of "foreign" languages in classroom teaching and learning. Review of Research in Education, 32(1), 147-186.
 Larsen-Freeman, D., & Cameron, L. (2008). Research methodology on language development from a complex systems perspective. The Modern Language Journal, 92(2), 200-213.
 Larsen-Freeman, D. (2009). Teaching and testing grammar. In M. Long & C. Doughty (Eds.), The Handbook of Language Teaching. Blackwell.
 Ellis, N.C., & Larsen-Freeman, D. (2009). Constructing a second language: Analyses and computational simulations of the emergence of linguistic constructions from usage. Language Learning, 59(s1), 90-125.
 Larsen-Freeman, D. (2011). Key concepts in language learning and language education. In J. Simpson (Ed.), Routledge Handbook of Applied Linguistics.
 Larsen-Freeman, D. (2012). Complex, dynamic systems: A new transdisciplinary theme for applied linguistics? Language Teaching, 45(2), 202-214.
 Larsen-Freeman, D. (2012). From unity to diversity... to diversity within unity. English Teaching Forum, 50(2), 28-38.
 Larsen-Freeman, D. (2012). On the role of repetition in language teaching and learning. Applied Linguistics Review, 3(2), 195-210.
 Larsen-Freeman, D. (2012). The emancipation of the language learner. Studies in Second Language Learning and Teaching, 2(3), 297-309.
 Larsen-Freeman, D. (2013). Transfer of learning transformed. Language Learning, 63(s1), 107-129.
 Larsen-Freeman, D. (2015). Saying what we mean: Making the case for second language acquisition to become second language development. Language Teaching, 48(4), 491-505.
 Larsen-Freeman, D. (2015). Research into practice: Grammar learning and teaching. Language Teaching, 48(2), 263-280.
 The Douglas Fir Group. (2016). A transdisciplinary framework for SLA in a multilingual world. The Modern Language Journal, 16, 19-47.
 Larsen-Freeman, D. (2016). Classroom-oriented research from a complex systems perspective. Studies in Second Language Learning and Teaching, 6(3), 377-393.

Награды 

 Премия Кеннета У. Милденбергера с Линн Камерон за сложные системы и прикладную лингвистику, присужденная Ассоциацией современного языка  (2008)
 Награда за выдающиеся стипендии и услуги, присуждаемая Американской ассоциацией прикладной лингвистики  (2011)
 50 at 50 Лидер в TESOL, выбранный Международной Ассоциацией TESOL  (2016)

Рекомендации

Внешние ссылки 
 Ларсен-Фриман на сайте Мичиганского университета

Писательницы США XXI века
Женщины-лингвисты США
Выпускники Мичиганского университета
Преподаватели Мичиганского университета
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1946 году